Kalnik (węg. Nagykemlék) – pasmo gór niskich w południowej części Kotliny Panońskiej, w północnej Chorwacji (Slawonii). Należy do grupy panońskich gór wyspowych. Ośrodek sportów i turystyki, kilka schronisk turystycznych, ruiny średniowiecznych zamków Paka i Veliki Kalnik. Koło wsi Apatovac i Varaždinske Toplice źródła wód mineralnych.

Najwyższe wzniesienie to Veliki Kalnik (t. Vranilac), 643 m n.p.m., inne to Peca – 624 m n.p.m., Vuklec – 572 m n.p.m., Podrevec – 547 m n.p.m., Škrinja – 504 m n.p.m.(punkt widokowy), Pusta Barbara – 460 m n.p.m.

Panońskie góry wyspowe
Góry Chorwacji